BeNe League ist der Name folgender belgisch-niederländischer Sportligen:

 BeNe League (Eishockey)
 BeNe League (Fußball) im Frauenfußball
 BeNe League (Handball)

Siehe auch:

 BNL (American Football)